WHB steht für:
 Werkstatthandbuch
 Wissenschaftliche Hilfskraft mit Bachelorabschluss
 Westfälischer Heimatbund, Dachverband der Heimatvereine und Heimatpfleger in Westfalen
 WHB (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender
 Bedford WHB, britische Busfahrgestelle

Abkürzung